Агуеро () — прізвище іспанського походження. Відомі носії:
 Андрес Ріверо Агуеро — 12-й прем'єр-міністр Куби
 Серхіо Агуеро — аргентинський футболіст
 Хуан Баутіста Агуеро — парагвайський футболіст